Тудор ( и ) — фамилия, распространённая в Восточной и Юго-Восточной Европе.

 Тудор — холоп (тиун) великого князя Всеволода Ольговича, в Вышгороде на Руси.
  (род. 1971) — румынский футбольный судья.
 Тудор, Богдан (род. 1970) — румынский легкоатлет, прыгун в длину.
 Тудор, Даниэл (род. 1974) — румынский футболист, вратарь, тренер вратарей.
 Тудор, Игор (род. 1978) — хорватский футболист, защитник.
 Тудор, Кристиан (1982—2012) — румынский футболист, нападающий.
 Тудор, Степан Иосифович (1892—1941) — украинский писатель, публицист и коммунистический деятель в Галиции, член Компартии Западной Украины.
 Тудор, Фран (род. 1995) — хорватский футболист.

Прочее 

 Тудо́р — устаревшее название двухдверного седана.